Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry est le nom de :

 Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (1682-1756), ingénieur militaire français actif au Canada
 Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (1721-1797), fils du précédent